Lille 3 peut désigner :
 le canton de Lille-3,
 l’université Lille III.

Voir aussi 
 Lille 1
 Lille 2